Chrapek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Chrapek (1948–2001), polnischer Priester, Bischof von Radom
 Krzysztof Chrapek (* 1985), polnischer Fußballspieler